Николай Дмитриевич Полятков (20 января 1904, г. Невель, Витебская губерния, Российская империя — 30 декабря 1974, Малаховка,  Московская область, РСФСР, СССР) — советский военачальник, полковник (1943).

Биография 
Родился 20 января 1904 года  в  городе Невель, ныне Псковской области России. Русский. До службы в армии  работал линейным рабочим и линейным надсмотрщиком в почтово-телеграфной конторе в городе Невель, с 1920 года — ремонтным рабочим на железной дороге.

Военная служба

Межвоенные годы  
15 сентября 1922 года поступил в 3-ю Западную пехотную школу в Смоленске. В ноябре 1923 года откомандирован в 10-й стрелковый полк 4-й стрелковой дивизии в город Бобруйск, где проходил службу в должностях помощника командира взвода и старшины сверхсрочной службы. В сентябре 1926 года направлен на учебу в Объединенную военную школу им. ВЦИК в Москве. По окончании ее в сентябре 1929 года назначен в 22-й стрелковый полк 8-й стрелковой дивизии в Бобруйске, где занимал должности командира взвода 3-й пулеметной роты, взвода полковой школы, пулеметной роты, начальника штаба стрелкового батальона. Член ВКП(б) с 1932 года. С марта 1933 года — начальник 4-го отделения штаба 8-й стрелковой дивизии. В декабре был переведен в 192-й стрелковый полк 64-й стрелковой дивизии в городе Орша на должность начальника полковой школы. С февраля по август 1937 года проходил подготовку на курсах «Выстрел» (отделение командиров батальонов), по окончании которых направлен командиром батальона 243-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии в город Минск. В ноябре 1938 года полк в составе дивизии был передислоцирован в КОВО и переименован в 323-й стрелковый, а капитан  Полятков назначен в нем помощником командира полка по строевой части. В феврале 1940 года откомандирован в распоряжение штаба 6-й армии. Приказом НКО от 4 марта 1940 года назначен командиром 104-го стрелкового полка 25-й стрелковой дивизии ХВО в городе Полтава. В марте 1941 года полк в составе дивизии был переведен в ОдВО в городе Кагул. 14 июня 1941 года назначен командиром 349-й авиабазы в городе Болград, однако в должность вступить не смог, так как сдал полк новому командиру только 20 июня 1941 года.

Великая Отечественная война 
С началом  войны с получением приказа о расформировании авиабаз майор  Полятков в июле приступил к формированию Гуляй-Польского стрелкового полка и с этим полком выступил под Синельниково, где принял первый бой. Затем полк прикрывал отход войск фронта от Днепропетровска до Павлограда, где вошел в подчинение группы полковника Пушкина. При отходе на Краматорск полк был передан в состав 230-й стрелковой дивизии и переименован в 988-й стрелковый. В последующем  Полятков командиром этого полка воевал в 12-й армии Южного фронта, участвовал в Донбасской оборонительной, Ростовских оборонительной и наступательной, Барвенково-Лозовской наступательной операциях. 1 февраля 1942 года переведен на должность командира 974-го стрелкового полка 261-й стрелковой дивизии. 

В мае был направлен в Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова, по окончании ускоренного курса которой в декабре назначен командиром 270-й стрелковой дивизии Воронежского фронта. Ее части занимали оборону по левому берегу реки Дон на фронте Бабки, Донская, Павловск, Русская, Казинка, Нижний Карабут, Верхний Мамон. С 18 января 1943 года дивизия в составе 18-го стрелкового корпуса участвовала в наступлении на белгородском направлении, в освобождении города Новый Оскол. Продолжая наступление, ее части 3 февраля вступили на территорию Харьковской области 9 февраля они овладели Волчанском и развивали наступление на Харьков. К этому времени на базе 18-го стрелкового корпуса была сформирована 69-я армия. Находясь в ее составе, дивизия 18 февраля освободила Харьков и развивала наступление на Богодухов. В начале марта 1943 года Полятков был назначен командиром 129-й отдельной стрелковой бригады, входившей в состав 60-й армии Центрального фронта, и принял участие в наступлении на город Льгов, после овладения городом бригада перешла к обороне. В конце мая зачислен в распоряжение Военного совета Центрального фронта, а в июле назначен заместителем командира 55-й стрелковой дивизии, участвовал в Курской битве, Орловской наступательной операции, битве за Днепр, Черниговско-Припятской, Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской, Белорусской, Минской, Люблин-Брестской, Прибалтийской и Рижской наступательных операциях. За отличия в боях при освобождении города Мозырь дивизия получила наименование «Мозырская» (15.01.1944),	а за овладение города Лунинец награждена орденом Красного Знамени (23.07.1944). С 10 октября 1944 года дивизия была передана в состав Краснознаменного Балтийского флота и переименована в 1-ю Мозырскую Краснознаменную дивизию морской пехоты, а полковник  Полятков направлен в распоряжение Военного совета Карельского фронта. С 22 марта 1945 года вступил в должность заместителя командира 205-й стрелковой дивизии, входившей в состав 19-й армии 2-го Белорусского фронта. Участвовал с ней в Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. За образцовое выполнение заданий командования в боях при овладении городами Глохау, Штегерс, Хаммерштайн Бальденберг, Бублиц дивизия была награждена орденом Суворова 2-й степени (05.04.1945), а за овладение городом и военно-морской базой Гдыня ей было присвоено наименование «Гдынская» (17.05.1945).

Послевоенное время 
В июле 1945 года, после расформирования 205-й стрелковой дивизии, назначен заместителем командира 70-й стрелковой Верхнеднепровской ордена Суворова дивизии 43-й армии. В начале августа направлен в СГВ на должность заместителя командира 108-й стрелковой дивизии 65-й армии. В июле 1946 года переведен на ту же должность в 27-ю стрелковую дивизию 132-го стрелкового корпуса. С ноября 1946 года исполнял должность заместителя командира, а с октября 1947 года — командира 26-й стрелковой Сталинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. В мае 1948 года управление дивизии было расформировано, а полковник  Полятков направлен в ТуркВО на должность заместителя командира 53-й стрелковой бригады. В июле 1949 года  назначен заместителем командира 201-й горнострелковой дивизии в городе Сталинабад, а в июне 1950 года — начальником военной кафедры Таджикского сельскохозяйственного института. 1 июля 1954 года полковник Полятков уволен в запас.

После увольнения из армии проживал с семьей в поселке Малаховка Люберецкого района Московской области. Занимался общественной деятельностью. Умер  30 декабря 1974 года, похоронен на кладбище поселка Малаховка.

Награды 
СССР
 орден Ленина (06.11.1947) 
 четыре ордена Красного Знамени (25.03.1943, 03.11.1944, 14.05.1945, 20.04.1953) 
 орден Отечественной войны I степени (21.08.1944)
 орден Отечественной войны II степени (15.03.1944)
медали в том числе:
 «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
Других государств
 орден «Крест Грюнвальда» III степени (ПНР)
 медаль «За Одру, Нису и Балтику» (ПНР)

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Память Народа» — информационный проект

Выпускники Московского высшего военного командного училища
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Участники Берлинской операции
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры бригад в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Выпускники курсов «Выстрел»
Выпускники Военной академии Генерального штаба 
Учёные Таджикского аграрного университета
Похороненные на Малаховском кладбище